Strazzabosco ist der Familienname folgender Personen:

 Michele Strazzabosco (* 1976), italienischer Eishockeyspieler
 Stefano Strazzabosco (* 1983), italienischer Grasskiläufer